Algemeene Transport Onderneming
 Automatic Train Operation, Automatische treinbesturing